Fjerde etape af Tour de France 2011 var en 172,5 km lang flad etape. Den blev kørt tirsdag d. 5. juli fra Lorient til Mûr-de-Bretagne.

Dagens udbrud bestod af Jérémy Roy, Blel Kadri, Imanol Erviti, Johnny Hoogerland og Gorka Izagirre. Cadel Evans slog Alberto Contador på målstregen. Thor Hushovd formåede at følge med op ad Mûr-de-Bretagne, og beholdt førertrøjen.

 Etape: 4. etape
 Dato: 5. juli
 Længde: 172,5 km
 Gennemsnitshastighed: 41,1 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Spézet) 
Efter 92,5 km

1. bjergspurt (Côte de Laz) 
4. kategori stigning efter 79 km (237 m; 1,6 km à 5,9 %)

2. bjergspurt (Mûr-de-Bretagne) 
3. kategori stigning efter 172,5 km (293 m; 2,0 km à 6,9 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 37  Jurgen Van De Walle (OLO) udgik som følge af skader efter styrt på 1. etape.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr     

 04

en:2011 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 4